Thomas Hincks est un nom pouvant désigner:

 (1767-1857), naturaliste et pasteur irlandais
 (1808-1882), archidiacre irlandais
 (1818-1899), naturaliste britannique

Voir aussi

Hincks, Thomas